Николай Ба́ринов:
 Баринов, Николай Алексеевич (1922—2014) — доктор юридических наук.
 Баринов, Николай Михайлович (1914—1983) — Герой Советского Союза.